Avenida de las Américas o Avenida Las Américas hace referencia a varios artículos:

 Avenida de Las Américas, en Bogotá, Colombia
 Avenida de las Américas, en Ciudad de la Costa, Uruguay
 Avenida de las Américas, en Guayaquil, Ecuador
 Avenida de las Américas, en Paraná, Argentina
 Avenida de las Américas, en Lima, Perú
 Avenida Las Américas, en Mérida, Venezuela
 Avenida Las Américas, en Ponce, Puerto Rico